Le tournoi Abierto Mexicano de Raquetas 2012 est l'édition 2012 du tournoi de squash Abierto Mexicano de Raquetas qui se déroule du 30 octobre au  à Toluca. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 70 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Alfredo Ávila.

Grégory Gaultier remporte la finale en s'imposant face à Omar Mosaad.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Abierto Mexicano de Raquetas
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

2012
Sport au Mexique en 2012
Squash en 2012
Sport en novembre 2012